Skok w dal mężczyzn podczas XVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio rozegrano 18 października 1964 (kwalifikacje i finał) na Stadionie Olimpijskim w Tokio. Zwycięzcą został Brytyjczyk Lynn Davies, który niespodziewanie pokonał faworyta, obrońcę tytułu mistrzowskiego z igrzysk olimpijskich w Rzymie Amerykanina Ralpha Bostona.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Do finału awansowali zawodnicy, którzy osiągnęli minimum 7,60 m, względnie 12 najlepszych (gdyby mniej niż 12 zawodników osiągnęło minimum).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Skok w dal mężczyzn